Монтегранде има више значења:

 Монтегранде (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Монтегранде (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику